Полянское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Полянское (до 2020 г. — Первороссийское) — село в Алтайском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Полянское — хутор в Корочанском районе Белгородской области.
 Полянское — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Полянское — село в Курском районе Курской области.
 Полянское — деревня в Сосновском районе Нижегородской области.
 Полянское — село в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Полянское — деревня в Татищевском районе Саратовской области.
 Полянское — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Полянское — деревня в Ленинском районе Тульской области.

См. также 
 Полянское — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.